Mistrzostwa Czech w Skokach Narciarskich 2017 (styczeń) – zawody rozegrane w styczniu 2017, z konkursami mężczyzn i kobiet na normalnej skoczni
 Mistrzostwa Czech w Skokach Narciarskich 2017 (wrzesień) – zawody rozegrane we wrześniu 2017, z konkursem mężczyzn na dużej i kobiet na normalnej skoczni